Bakenimen ist der Name von:

 Bakenimen (Bildhauer in Theben), altägyptischer Bildhauer
 Bakenimen (Bildhauer in Qantir), altägyptischer Bildhauer